Skossyrew ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Michailowitsch Skossyrew (1896/1900–1989), russischer Adeliger
 Iwan Michailowitsch Skossyrew (* 1947), sowjetischer Radrennfahrer